Villalonga puede referirse a:

Casa nobiliaria 
Casa de Villalonga

Personas 
 Llorenç Villalonga (1897-1980), escritor español;
 Miguel Villalonga (1899-1946), novelista español, hermano del anterior;
 José Villalonga (1919-1973), entrenador español de fútbol;
 Juan Villalonga Navarro (1953-), empresario español;
 Juan Carlos Villalonga (1960-), político y ecologista argentino;

Localidades y divisiones administrativas 
 Villalonga (4517 hab.), localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Villalonga (unos 9000 hab.), barrio de la ciudad de Posadas (Argentina);
 Vilalonga (3096 hab.), parroquia de Pontevedra (España); o
 Villalonga (4303hab.), municipio en la provincia de Valencia (España).